Armenia
Arevik – comune della provincia di Armavir
Arevik – comune della provincia di Shirak